Ел Саусе има више значења:

 Ел Саусе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусе (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусе (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусе (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Саусе (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Саусе (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусе (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Саусе, Ел Уизаче (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусе (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Саусе (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Саусе (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Саусе (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Саусе (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Саусе (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саусе (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саусе (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саусе (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саусе, Ел Позо (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саусе (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусе (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусе (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусе (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусе (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусе (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусе (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Саусе (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе, Серо Гранде (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусе (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику